Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Caceres 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Garbiñe Muguruza Blanco che ha battuto in finale Çağla Büyükakçay 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Aleksandra Panova (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay (finale)
 Maria João Koehler (semifinali)
 Irena Pavlović (primo turno)

 Richèl Hogenkamp (semifinali)
 Victoria Larrière (secondo turno)
 Misa Eguchi (secondo turno)
 Nanuli Pipiya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Caceres 2011